Castlereagh kan syfta på:

Personer
Robert Stewart, Viscount Castlereagh (1769–1822), en angloirländsk politiker

Geografi

Australien 

 Castlereagh River – en flod i New South Wales, Australien
 Castlereagh Highway – en motorväg i New South Wales

Irland 

 Castlerea, ort, Connacht, Roscommon,

Storbritannien 

 Castlereagh, Nordirland, tidigare distrikt, 

Robotskapade Irlandförgreningar